Eduardo Haro puede referirse a:

 Eduardo Haro Tecglen (1924-2005), periodista y ensayista español:
 Eduardo Haro Ibars (1948-1988), escritor (poeta) español.

en:Eduardo Haro